Јунионвил има више значења:
 Јунионвил (Џорџија)
 Јунионвил (округ Батлер, Пенсилванија)
 Јунионвил (Тенеси)
 Јунионвил (Ајова)
 Јунионвил (Њујорк)
 Јунионвил (Мисури)
 Јунионвил (Мичиген)
 Јунионвил (округ Сентер, Пенсилванија)
 Јунионвил (Северна Каролина)